Morton Schamberg – pittore e fotografo statunitense di origini ebree e tedesche
 Malattia di Schamberg – dermatosi